Ива́н Миха́йлович Га́мов (, х. Верхне-Благовещенский, Екатерининский станичный округ, Амурская область — , Заксельн, Швейцария) — атаман Амурских казаков в период Гражданской войны, депутат IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьего войска.

Депутат Государственной думы 
Учился в городе Благовещенске в четырёхклассном городском училище, затем окончил педагогические курсы. После окончания курсов работал учителем начальных классов в нескольких станицах Амурской области.

В 1912 году был десятидворным представителем от Верхне-Благовещенского хутора на Екатерининском станичном избирательном съезде по выборам выборщиков для избрания депутата IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьего войска, где и был избран выборщиком. 28 октября 1912 года в г. Хабаровске на казачьем съезде был избран депутатом IV Государственной думы от Амурского и Уссурийского казачьего войска.

В Государственной думе примкнул к фракции конституционных демократов (кадетов), участвовал в работе казачьей и сибирской парламентских групп. Кроме того, принимал участие в деятельности думских комиссий: по народному образованию и рыболовной. На думских заседаниях неоднократно выступал за передачу войсковых школ Амурского и Уссурийского казачьего войска и др. казачьих войск в ведение Министерства народного просвещения, поскольку войсковые школы финансировались за счёт доходов, получаемых от питейной торговли.

Атаман Амурских казаков 
Принимал активное участие в февральской революции 1917 года. В апреле 1917 года был избран атаманом Амурского казачьего войска. После октябрьской революции 1917 года выступил против большевистской власти.

С октября 1917 по март 1918 года фактически возглавлял Амурскую область. 6 марта 1918 года возглавил так называемый «Гамовский мятеж» против советской власти. Военно-оперативный штаб советских войск в лице парламентера Д. Ф. Высочина предложил Гамову прекратить мятеж, разоружить белую гвардию и признать cоветскую власть. Но Гамов отверг это предложение и был вынужден отойти в Китай в Хэйхэ (Сахалян).

Летом — осенью 1918 года вёл бои на Амурском фронте в восточной части Амурской области. Формально подчинялся генералу Д. Л. Хорвату. Как и атаман Г. М. Семёнов ориентировался на союз с Японией.

21 сентября 1918 г. А. Н. Алексеевский сформировал Временное правительство Амурской области, в состав которого вошёл и атаман Амурского казачьего войска И. М. Гамов. 31 октября 1918 г. было подписано соглашение между атаманами Амурских, Забайкальских и Уссурийских казаков о совместной борьбе с большевиками за казачьи свободы. По данному соглашению атаман Г. М. Семёнов признавался походным (верховным) атаманом всех дальневосточных казаков. Был соратником атамана Г. М. Семёнова и противником адмирала А. В. Колчака, который пытался обуздать казачий сепаратизм в Сибири и на Дальнем Востоке. По воспоминаниям очевидцев лично командовал расстрелом более двухсот безоружных людей в с. Ивановка Амурской области.

После установления советской власти на Дальнем Востоке эмигрировал в Китай, затем в Европу.

В 1940-х годах 
В 1946 году принял советское гражданство, но остался жить в Швейцарии. Скончался 15 января 1969 года.

Примечания

Литература 
 Гамов Иван Михайлович // Незабытые могилы: рос. зарубежье: некрологи 1917—1997: в 6 т. / Рос. гос. б-ка, Отд. лит. рус. зарубежья; сост. В. Н. Чуваков. М., 1999. Т. 2: Г — З. С. 34.
 Хисамутдинов А. А. Гамов, Иван Михайлович // Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: биобиблиогр. слов. Владивосток, 2000. С. 84.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917: Энциклопедия. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 120—121. ISBN 978-5-8243-1031-3.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Сибирская парламентская группа
Участники Гражданской войны в России (белые)
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские эмигранты первой волны в Швейцарии
Амурские казаки